

France
Le Haut Conseil de l'audiovisuel était une entité consultative créée en 1972 et placée auprès de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF). Il fut la préfiguration des autorités indépendantes successives instituées à partir de 1982 (HACA, CNCL, puis CSA).

Sénégal
Le Haut Conseil de l'audiovisuel est l'entité administrative sénégalaise, créée en 1998, qui a précédé l'actuel Conseil national de régulation de l'audiovisuel institué en 2006.